Alcibiade peut désigner :
 Alcibiade, un général athénien du  ;
 Alcibiade majeur et Alcibiade mineur, deux dialogues de Platon ;
 Alcibiade d'Apamée, actif vers 220-230, membre des Elkasaïtes, un mouvement religieux judéo-chrétien ;
 Alcibiade Didascaux, une série de bande dessinée sur l'histoire des civilisations ;
 Alcibiade, une série d'animation produite par Hanna-Barbera Productions.